Több település neve.

Romániában:
 Almástamási, 1839-1900 között Tamásfalva, Tămașa, falu Romániában, Szilágy megyében.
 Székelytamásfalva, Tamașfalău, falu Romániában, Kovászna megyében.
 Tamásfalva, Tămășeni, falu Romániában, Neamț megyében.

Szlovákiában:
 Rimatamásfalva, Tomášová, Rimaszombat településrésze Szlovákiában, a Besztercebányai kerület Rimaszombati járásában.
 Szepestamásfalva, Spišské Tomášovce, község Szlovákiában, a Kassai kerület Iglói járásában.
 Tamásfalva, eltűnt falu a szlovákiai Sajószárnya területén.

Vajdaságban:
 Tamásfalva, más néven Hetény, Hetin, település a Vajdaságban.